Esistono più comuni francesi con questo nome

Chambœuf – Côte-d'Or
Chambœuf – Loira